Ваксгольм (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ваксгольм — місто у Швеції, у лені Стокгольм.